Enno Heyken ist der Name folgender Personen:

* Enno Heyken (Geistlicher) (1906–1987), deutscher Geistlicher
 Enno Heyken (Schachspieler) (* 1959), deutscher Schachspieler